Рем:

 Прізвище
 Ганс Петер Рем (; 1942) — німецький шаховий композитор; гросмейстер (1984) і арбітр (1968) з шахової композиції
 Ернст Юліус Рем (; 1887—1934)  — голова штурмовиків у нацистській Німеччині
 Раджив Рем (; 1984) — американський тенісист, олімпійський медаліст (2016).

 Ім'я
 Рем () — брат Ромула, разом з ним заснував Рим
 Хохлов Рем Вікторович
 Вяхірєв, Рем Іванович
 Хабібуллін Рем Робертович
 Колхас Рем

 Топонім
 Рем — селище в Угорщині
 Рем () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Інше 
 рем () — несистемна одиниця еквіваленту (дози) ядерної радіації (рем = 0.01Св). У середньому особа отримує дозу 300 мрем рік–1.

Див. також 
 Рема
 Сакамото Рема
 Путч Рема
 Rem